Een wijnkoelkast is ingericht om wijn op een vaste temperatuur te brengen en houden. Ze zijn instelbaar van 4 tot 18 graden Celsius. De kast wordt afgesloten met een speciale glazen deur die schadelijke UV-straling tegenhoudt. Door deze speciale koelkast in te stellen op de juiste temperatuur kan de wijn direct geserveerd worden. Echte wijnliefhebbers hebben een aparte wijnkoelkast voor rode wijn en voor witte wijn. De kast heeft speciale leggers of planken waarop de wijnflessen goed neergelegd kunnen worden. Vaak zijn de planken ook in een houten uitvoering verkrijgbaar. Het wordt ook wel een klimaatkast genoemd.

Huishoudelijke apparatuur
Koeling